Presèk ima več pomenov.
 presek množic A in B v teoriji množic je množica A ∩ B, ki vsebuje vse tiste elemente, ki so skupni obema množicama. Posebna primera:
 v geometriji je presek dveh krivulj množica točk, ki ležijo na obeh krivuljah; vsaka posamezna od teh točk se imenuje presečišče
presek dveh ploskev je pogosto neka krivulja, ki se imenuje presečna krivulja.
 Dedekindov presek je posebna množica v teoriji števil.
 Presek, slovenska poljudnoznanstvena revija za popularizacijo matematike, fizike, astronomije in računalništva med šolarji.

Geometrija